Sramek ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Sramek (* 1950), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Werner Sramek (* 1936), österreichischer Diplomgrafiker

Šrámek ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Šramek (1951–2016), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Christoph Sramek (* 1950), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Fráňa Šrámek (1877–1952), tschechischer Dichter, Schriftsteller und Dramatiker
 Jan Šrámek (1870–1956), tschechischer römisch-katholischer Geistlicher und Politiker 
 Ladislav Šrámek (* 1946), tschechischer Badmintonspieler
 Miroslav Šrámek (* 1954), tschechischer Badmintonspieler
 Vladimír Šrámek (1923–2004), slowakischer Komponist

für die weibliche Form des Namens siehe Šramková oder Šrámková